Верхососенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Верхососенское сельское поселение — входит в Красногвардейский район

Орловская область 
 Верхососенское сельское поселение — входит в Покровский район